Пейн може да се отнася за:

 Хора
 Лиъм Пейн (р. 1993), английски музикант
 Сесилия Пейн-Гапошкин (1900 – 1979), английско-американска астрофизичка
 Силвия Пейн (1880 – 1976), английска психиатърка
 Стенли Пейн (р. 1934), американски историк
 Томас Пейн (1737 – 1809), английско-американски философ

 Други
 Пейн (езеро), езеро в Канада
 Пейн (окръг), окръг в Оклахома, Съединените щати